Bernac (Charente)
 Bernac (Tarn)
 Bernac-Debat
 Bernac-Dessus